Gourdeau est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Éric Gourdeau (1924-2012), ingénieur forestier et économiste ;
 Gabrielle Gourdeau (1952-2020), écrivaine québécoise ;
 Gaston Gourdeau (1883-1957), homme politique français.

Zoologie 
 Lançon gourdeau (Ammodytes hexapterus), poisson de l'espère lançon et de la famille des Ammodytidae.

Patronyme français